Firenze est le nom italien de la ville de Florence.
 Le Costa Firenze est un navire de croisière appartenant à la compagnie Costa Croisières, devant être livré en 2020.
 Firenze est un personnage de la saga littéraire et cinématographique Harry Potter.
 Firenze (canzone triste) est un single de Ivan Graziani (1980).